Schuster-Woldan är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Heinrich Schuster-Woldan (1829–1899), tysk jurist och poet
 Georg Schuster-Woldan (1864–1933), tysk konstnär
 Raffael Schuster-Woldan (1870–1951), tysk konstnär